Линарес () — испанское имя и топоним.

Фамилия 
 Линарес, Кармен (род. 1951) — испанская певица, исполнительница фламенко.
 Линарес, Хосе Мария (1808—1861) — президент Боливии (1857—1861).
 Линарес, Эмилио Эррера — испанский политик.
 Линарес, Ребека (род. 1983) — сценический псевдоним испанской порноактрисы.
 
 Линарес, Хорхе (род. 1985) — венесуэльский боксёр-профессионал.

Топоним 
 Линарес — город в испанской провинции Хаэн.
 Линарес — река в испанских автономных сообществах Кастилия и Леон и Риоха.
 Линарес — город и муниципалитет в Колумбии.
 Линарес — город в мексиканском штате Нуэво-Леон.
 Линарес — провинция в чилийском регионе Мауле.
 Линарес — город в чилийском регионе Мауле.

Другое 
 Дворец Линарес — дворец в Мадриде.
 «Линарес» — традиционный шахматный турнир в испанском городе Линарес:
 Линарес 1991.
 Линарес 1993.
 Линарес 2009.
 Линарес 2010.

См. также 
 Линарес-де-ла-Сьерра
 Линарес-де-Мора
 Линарес-де-Риофрио